Staurophoma är ett släkte av svampar. Staurophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Staurophoma